X33 ou X-33 peut faire référence à :
 Formule X-33, un roman de la série Bob Morane sorti en 1962 ;
 Foudre, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lockheed Martin X-33 un véhicule spatial expérimental ;
 Panhard X33, une automobile du constructeur français Panhard ;
 X1933, la liste d'élèves de l'École polytechnique ;
 X33 et X33bis, les personnages Dupond et Dupont dans Les Aventures de Tintin.

Voir aussi
 nombre 33
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres